Quatre classes de bateaux sont désignés par le nom classe Nelson dans la Royal Navy :
 la classe Nelson : une classe de trois vaisseaux de ligne construits à la fin des guerres napoléoniennes ;
 la classe Nelson : une classe de deux croiseurs cuirassés construits à la fin du  ;
 la classe Lord Nelson : une classe de deux cuirassés pré-Dreadnought en service pendant le premier conflit mondial ;
 la classe Nelson : une classe de deux cuirassés construits entre les deux guerres mondiales.